

Toponymie 
 Orin est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Marine 

 Orin : câble ou cordage, reliant un objet immergé (ancre, bouée, mine, filet, casier, ...). avec pour fonction de repérer l'emplacement de l'objet immergé, le récupérer en cas de chute à l'eau ou de rupture d'un filin principal ou relever une ancre qui accroche (on parle d'oringuer une ancre).
 Nœud d'orin : nœud servant à relier un orin à un objet.

Arts 
 Orin Jannings est un scénariste et producteur de cinéma américain.

Voir aussi